El término Spica puede designar a una de las siguientes:

 Espiga (estrella), la estrella más brillante de la constelación Virgo.
Spica (Radio Spica S.A.), Marca de Radios y Parlantes portátiles.
 Spica (pueblo), cuyo nombre significa "el último pueblo".